Slug (lied), een lied van de Passengers
 Slug (Marvel Comics), een personage uit Marvel Comics
 Slug (massa), een natuurkundige eenheid
 Slug (projectiel), een ballistisch projectiel
 Slug (rapper), een Amerikaanse rapper